Тршебенице (, ) — город в северо-западной части Чехии. Расположен в районе Литомержице Устецкого края, в 6 км к юго-западу от Ловосице и в 16 км к западу от города Литомержице, на высоте 228 м над уровнем моря. Площадь — 21,85 км².

История 
Впервые упоминается в 1227 году как владение монастыря Св. Георгия в Праге.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Устецкого края